Анжуйський дім

 Анжуйський дім — гілка роду Капетингів.
 Анжуйський дім — рід графів Анжуйських від Фулька IV; так звана Анжуйська гілка  (нащадки шатоденського віконта Готфріда), з якої походять королі Єрусалиму і Плантагенети.

Герби